Tchavdartsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Чавдарци) :
Tchavdartsi, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Tchavdartsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.